Richards Airport ist der Name mehrerer Flughäfen in den Vereinigten Staaten:

 Richards Airport (Georgia)
 Richards Airport (Ohio)
 Richards Airport (Texas)